Le  Grand Prix moto des États-Unis 1994 est la douzième manche du championnat du monde de vitesse moto 1994. La compétition s'est déroulée du 9 au  sur le circuit de Laguna Seca.

C'est la  du Grand Prix moto des États-Unis et la  comptant pour les championnats du monde.

Classement final MotoGP

Classement final 250 cm

Classement final 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Etats-Unis
Grand Prix moto des États-Unis
Sport aux États-Unis en 1994
Sport en Californie en 1994
Sport en septembre 1994